Ha partecipato alle Olimpiadi di , disputando un solo incontro, nel pareggio per 4–4 contro l'Olanda.

Voci correlate 
 Pallanuoto ai Giochi della XI Olimpiade

Collegamenti esterni